Западная (, ) — одна из восьми бывших провинций Кении, находится на западе страны, граничит с Угандой.

В 2009 году население провинции составляло 4 334 282 человека, проживавших на площади 8309 км².

География 
В округе Бунгома находится вторая по высоте гора Кении — гора Элгон (, 4321 м). В Западной провинции также располагается лесной заповедник Какамега.

Самая низкая точка провинции — город Бусиа (округ Бусиа) на берегу озера Виктория.

Климат 
Климат провинции тропический, с некоторыми изменениями из-за высокого расположения над уровнем моря. По всей провинции сильные дожди идут на протяжении всего года.

Население 
Провинция населена в основном этнической группой лухья. В этой провинции широко распространено квакерство.

Наиболее крупные города — Бунгома, Бусиа, Бутере, , Вихига, Какамега, , , .

Административное деление 

До 2007 года Западная провинция была разделена на 8 округа (вилайета):

Ссылки 
 Provinces of Kenya, Statoids.com

Провинции Кении